Bokhara steht für: 

 eine Stadt in Usbekistan in veralteter englischer Transkription, siehe Buxoro
 Bokhara (Schiff), britisches Passagierschiff (1873–1892)

Siehe auch:
 Buchara (Begriffsklärung)